Skyfall – film z serii o Jamesie Bondzie z 2012.
 „Skyfall” – singel Adele
 Skyfall – ścieżka dźwiękowa z filmu
 Skyfall – powieść Harry’ego Harrisona z 1976
 Skyfall – powieść Catherine Asaro z 2004 (seria Saga of the Skolian Empire)
 Skyfall – powieść Anthony’ego Eatona z 2007
 Skyfall – darmowa internetowa gra komputerowa RPG (role-playing game), autorstwa firmy Magics

Zobacz też 
 Legends of Skyfall – seria książek przygodowych  Dawida Tanta